Napoleonaea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Napoleonaea ingår i familjen Napoleonaceae. 

Napoleonaea är enda släktet i familjen Napoleonaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Napoleonaea